Mise à jour (informatique) ;
 Update (SQL) ;
 Mise à jour est un album de M. Pokora, sorti en 2011 ;
 Mise à jour !, le tome 3 de la série Les Informaticiens, sorti en 2008.
 Mise à jour,  de la série de bande dessinée Sillage, écrite par Jean-David Morvan et dessinée par Philippe Buchet.